Bendheim steht für:
 Margot Bendheim, (* 1921), deutsche Überlebende des Holocaust, siehe Margot Friedländer
 Bendheim Center for Finance, interdisziplinäres Forschungszentrum der Princeton University

Siehe auch:
 Bentheim